hrabstwo Park (ang. Park County) w USA, w stanie Kolorado
 hrabstwo Park (ang. Park County) w USA, w stanie Montana
 hrabstwo Park (ang. Park County) w USA, w stanie Wyoming